Mikhail Bakunin egy fiktív szereplő a Lost c. televíziós sorozatban.

A repülőgép lezuhanása előtt 
Bakunin azt mesélte, hogy Kijevben nőtt fel, majd csatlakozott a szovjet hadsereghez. Elbeszélései szerint járt Afganisztánban is, mint felcser. Aztán a 90-es években leszerelt, és egy újsághirdetésre ("Szeretné megmenteni a világot?") válaszolva tengeralattjáróval érkezett '93 körül a szigetre. Azt állítja, ő a DHARMA Kezdeményezés utolsó élő tagja, bár mint az később kiderül, ez nem igaz.

A szigeten 
Bakunin-t először a Gyöngy állomáson láthatjuk a monitoron, amint belenéz a kamerába, majd kikapcsolja azt. Valószínűleg ekkor foglalták el a Láng állomást. Mikor Sayid megtalálja az állomást, és fegyvertelenül közelít a ház felé, Bakunin rálő, és arról beszél, hogy megbontották az egyezséget, miszerint őt senki sem zavarja az ellenségeik közül. Majd Sayid elmeséli történetüket, és Bakunin beengedi őket és lekezeli Sayid sebét. Elmeséli élettörténetét (ld. fent), miközben Locke és Kate körbejárnak az állomáson. 

Sayid biztos abban, hogy ő a Többiek közül való, és nincs egyedül. Mikor az iraki megemlíti, hogy ők megöltek egyet a bizonyos ellenségei közül, Mikhail rátámad, ám Sayid Kate segítségével lefegyverzi őt. A padlóban felfedeznek egy csapóajtót, ahova Sayid és Kate lemászik, és egy pincehelyiséget találnak. Ezalatt Locke őrködik, ám a számítógépes sakkjáték elcsábítja, és Bakunin foglyul ejti őt. Sayid és Kate a pincében megtalálják Bea Klugh-ot. Az állomás külső udvarában Sayid túszcserét ajánl, ám Bea és Mikhail között a következő beszélgetés folyik le:

Eredeti orosz szöveg:

Magyar fordítás::

Ezután Mikhail lelövi Bea-t, és Sayid, Locke és Kate foglyul ejti őt. Itt elárulja, hogy ő nem tartozik a DHARMA Kezdeményezés tagjai közé. Bakunin kéri Sayid-ot, hogy: "fejezze be", ám ő inkább túszul ejti a férfit.
Továbbmennek a barakkok felé, amit egy térkép alapján keresnek, melyet a Lángon találtak. Kate megkérdi Mikhail-tól, hogyan érkezett a Szigetre, ám ő megint azt mondja, hogy tengeralattjáróval érkezett, de az egy hete leállt a jelek küldésével, mivel egy elektromagnetikus impulzus söpört végig a területen. Rejtélyes módon teljes neveiken szólítgatja túszejtőit, és azt állítja, semmit sem tud róluk. Mikor odaérnek a barakkok határához, magas, oszlopszerű építmények sora tornyosul a láthatárig. Sayid megkérdezi Bakunin-tól, hogy mire szolgálnak az építmények, mire az az iraki véleményére kíváncsi. Sayid szerint az építménysorozat egyfajta "kerítés", ezt Mikhail igazolja, ám hozzáteszi, hogy mint sok minden más, ez is évekkel ezelőtt elromlott. Locke nem hisz neki, ezért belöki két oszlop közé – Bakunin elrebegi utolsó szavait: "Köszönöm." –, mire a gépezet beindul. Olyan 5–7 Hz-es erős infrahangot ad ki, melyet egyenlő a vér rezonanciafrekvenciájával, így Mikhail összes ere szétpattan (főleg a fejében), így feltehetően elvérzik. Ellökődik a két oszlop közül, és holtan elterül.

Később, mikor Charlie, Desmond, Jin és Hurley megtalálják a rejtélyesen Szigetre került Naomi-t, a dzsungelből egyszer csak megjelenik a sértetlen Bakunin (füleinél még látszanak a vérnyomok). Megpróbál elfutni, ám Jin elkapja. Mivel észreveszik, hogy a lány súlyosan megsérült, Mikhail-lel egyezséget kötnek: ha helyrehozza Naomi-t, elengedik. Bakunin betartja ígéretét, ám távoztakor észrevétlenül ellopja a telefont, melyet Jin vesz észre, ám utolérik és visszaveszik tőle a készüléket. Mikhail a dzsungel homályába távozik.

A férfi a Többiek táborába tart, végül meg is találja. Kiderült, hogy azért nem halt meg, mert a szonár nem volt halálos szintre beállítva. Elmondja Bennek, hogy a túlélők találtak egy sebesült nőt, aki egy helikopterről zuhant a szigetre. Mikhail már szervezni akarja a csapatot, mely elindul a túlélőkhöz, amikor az egyik sátor nyílásánál megjelenik Locke és azt mondja, hogy Bennek más dolga van, vele együtt meglátogatják Jacob-ot. Mikhail ezt nem akarja elhinni, s Ben is megrázza a fejét, mikoris Locke odalép az oroszhoz és jól megveri.

Később Ben rádiótelefonjában jelentkezik Boonie és Greta, a két nő, akik a Tükör állomáson tartózkodnak. Elmondásuk szerint ott van Charlie Pace is, aki ki akarta kapcsolni a jeladók blokkolását. Ben leküldi Mikhailt a víz alatti bunkerbe. Az orosz bizalma megrendül Benben, mivel ő úgy tudta, hogy a Tükör el van árasztva, használhatatlan, de ennek ellenére teljesíti a parancsot. A partokhoz érve megpróbálja megölni a távolabb csónakban ájult Desmondot, de a férfi időben felébred és leúszik. Mikhail búvárfelszerelésben követi. Itt szembesül először azzal, hogy a Tükörben Ben parancsára blokkolják a kimenő jeleket. Mikhail fogadja Ben hívását, amelyben szóvá teszi kétkedését, de Ben kimagyarázza magát. Parancsba adja, hogy ölje meg Charliet és a két szemtanú Gretát és Booniet is. Mikhail végez a két nővel, Charlieval azonban nem tud, Desnek köszönhetően. Mikhailt lelövi szigonypuskával. A két túlélő azt hiszi, hogy a félszemű meghalt, de később kiderül, hogy nem. Mikhail leúszik és gránáttal elárasztja az állomást. Charlie meg is hal, de az orosz is, a robbanásnak köszönhetően.

Érdekességek 
A karakter valószínűleg az azonos nevű filozófusról kapta nevét.
Mikor érkezett Mikhail a Szigetre?
A "Mikhail" név az orosz megfelelője az angol "Michael"-nek.
Mikhail távollátó.
Nadia Comaneci (román szertornásznő) – akiről Bakunin a macskát elnevezte – November 12-én született, ami 11. hónap 12. napja. 11+12=23

Lost-szereplők

no:Mikhail Bakunin (Lost)
ru:Михаил Бакунин («Остаться в живых»)